Il tabellone singolare del Challenger of Boca Raton 2003, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2003, è stato vinto da Marija Kirilenko. In finale ha sconfitto Sonya Jeyaseelan con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie

  Petra Russegger (primo turno)
  Tanner Cochran (quarti di finale)
  Ljudmila Skavronskaja (primo turno)
  Jane O'Donoghue (primo turno)

  Ivana Abramović (semifinali)
  Maria Fernanda Alves (secondo turno)
  Kristen Schlukebir (quarti di finale)
  Sandra Cacic (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Challenger of Boca Raton 2003